Лаврентий Авдеевич Обухов (род. ок.1632 — убит в 1665) — государственный деятель Русского государства XVII века, воевода, участник освоения Сибири.

Сын помещика Юрьевского уезда Авдея Кирилловича Обухова (Бражника).

Биография 
Новик по Юрьеву-Польскому и помещик Владимирского уезда (1647—1649). Пожалован в московские дворяне (1660). Воевода в Илимском остроге (1662-1664).

В должности воеводы прославился своими притеснениями и беззаконием. В 1665 убит по дороге с киренской ярмарки восставшими казаками под предводительством Никифора Черниговского. Бунтовщики (84 человека) бежали на Амур, где восстановили опустевший город Албазино.

В 1663 г. выделил место для строительства Усть-Киренского Свято-Троицкого монастыря.

Лаврентий Авдеевич оставил большое наследство своим несовершеннолетним сыновьям Александру, Алексею, Василию. В 1668—1671 гг. опекуны приобрели для Алексея и Василия Обуховых крупные земельные угодья под Москвой и в Мещовском уезде.

Источники 
 Очерки истории русского Дальнего Востока, XВИИ-начало XX века. Николай Иванович Рябов, Моисей Григорьевич Штейн. Хабаровское книжное изд-во, 1958 - Всего страниц: 173
 История государства российского. А. В.. Шевцов. Книжная палата, 1997 - Всего страниц: 476
 Стоят на Амуре русские села. М. О. Шмакова, Э Кандала. Хабаровское книжное изд-во, 1986 - Всего страниц: 253
Чл.археогр.ком. А.П.  Барсуков (1839 - 1914). Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия по напечатанным правительственным актам. - СПб. тип М.М. Стасюлевича. 1902 г. Обухов Лаврентий Авдеевич. стр. 532. ISBN 978-5-4241-6209-1.
Воеводы